Бриџет Лијен Вилсон Сампрас (; Голд Бич, 25. септембар 1973) америчка је глумица, певачица и манекенка.

Филмографија 

|- bgcolor=Lavender align=center
| colspan=5 | 1990-е
|-
| 1992. || Звоно као спас || -{Saved by the Bell}- || Џинџер || ТВ серија, 4 еп.
|-
| 1992—1993. || Санта Барбера || -{Santa Barbara}- || Лиса Фенимор Кастиљо || ТВ серија, 59 еп.
|-
| rowspan=2| 1993. || Последњи акциони херој || -{Last Action Hero}- || Витни / Мередит || 
|-
| Убиство, написала је || -{Murder, She Wrote}- || Емили Грифит || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=4| 1995. || — || -{Higher Learning}- || Никол ||
|-
| Били Медисон || -{Billy Madison}- || Вероника Вон ||
|-
| Мортал комбат || -{Mortal Kombat}- || Сонја Блејд ||
|-
| Никсон || -{Nixon}- || Сенди ||
|-
| rowspan=2| 1996. || — || -{Sweet Evil}- || Џенифер Реј Кларк ||
|-
| Откачи звезде || -{Unbook the Stars}- || Џини ||
|-
| rowspan=4| 1997. || Невада || -{Nevada}- || Џун ||
|-
| Полусестра || -{The Stepsister}- || Мелинда Харисон ||
|-
| Природна плавуша || -{The Real Blonde}- || Сахара ||
|-
| Знам шта сте радили прошлог лета || -{I Know What You Did Last Summer}- || Елса Шиверс ||
|-
| rowspan=2| 1998. || — || -{Virtual Obsession}- || Џулијет Спринг ||
|-
| — || -{Starstruck}- || Сандра ||
|-
| rowspan=3| 1999. || — || -{The Suburbans}- || Лара ||
|-
| Љубав смрди || -{Love Stinks}- || Челси Тарнер ||
|-
| Кућа на уклетом брду || -{House on Haunted Hill}- || Мелиса Мар ||
|- bgcolor=Lavender align=center
| colspan=5 | 2000-е
|-
|-
| 2000. || — || -{Beautiful}- || Лорна Ларкин ||
|-
| 2000—2001. || — || -{The $treet}- || Бриџет || ТВ серија, 11 еп.
|-
| rowspan=2| 2001. || Непланирано венчање || -{The Wedding Planner}- || Фран Доноли ||
|-
| Посетиоци освајају Америку || -{Just Visiting}- || Амбер ||
|-
| rowspan=3| 2002. || Фрејжер || -{Frasier}- || Крис || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Ожени ме нежно || -{Buying the Cow}- || Сара ||
|-
| Екстремисти || -{Extreme Ops}- || Клои ||
|-
| 2003. || Истражитељи из Мајамија || -{CSI: Miami}- || Габријела Бетанкорт || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2005. || — || -{Jake in Progress}- || Клои || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Продавачица || -{Shopgirl}- || Лиса Крејмер ||
|-
| rowspan=2| 2007. || До посла и назад || -{Carpoolers}- || Дорит || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Mr. and Mrs. Smith}- || Ен ||
|-
| 2008. || — || -{Phantom Punch}- || Фара ||
|}

Дискографија

Студијски албуми 
 -{I Only Want to Be with You}- (1994)
 -{Gimme a Kiss}- (1996)

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1973.
Америчке глумице
Америчке певачице
Америчке манекенке
Победнице такмичења лепоте